Те́ннант () — шотландская фамилия.
  (род. 1991) — британский игрок в боулз, чемпион Ирландии в парах (2017) и четвёрках (2018), чемпион Британских островов в парах (2018).
  (1930—1997) — британский игрок в регбилиг, финалист Кубка вызова в составе клуба «Фетерстоун Роверс» (1952).
 Теннант, Алан — физик, лауреат премии «Еврофизика» (2012).
  (1865—1927) — британский футболист, финалист Кубка Англии в составе клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» (1896).
 Теннант, Брендан — австралийский десятиборец, бронзовый медалист Чемпионата Австралии по лёгкой атлетике (1997).
  (род. 1991) — игрок в канадский футбол.
  (род. 1946) — канадская балерина, лауреат Премии генерал-губернатора в области исполнительских искусств за общие достижения (2004).
 Теннант, Виктория (род. 1950) — английская актриса кино и телевидения.
  (1865—1935) — британский политик, министр по делам Шотландии (1916), сын Чарльза Теннанта (1823—1906).
 Теннант, Дейв — новозеландский автогонщик, чемпион Новой Зеландии в классе «Суперсток» (1989).
  (1925—2009) — британский футболист.
  (1829—1915) — британский астроном, президент Королевского астрономического общества (1890—1892).
  (1907—1978) — британский футболист.
  — американский бобслеист, серебряный медалист Чемпионата мира в двойках и четвёрках (1961).
  (род. 1986) — британский политик, депутат Европейского парламента (2019—2020).
 Теннант, Джорджия Элизабет (в девичестве — Моффетт; род. 1984) — английская актриса, супруга Дэвида Теннанта.
 Теннант, Дороти (1855—1926) — британская художница, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Шотландии.
  (1906—1985) — британский общественный деятель, генеральный секретарь Ассоциации торгового флота и авиации (1943—1971) и Международной ассоциации торгового флота (1940—1964).
  (1829—1905) — южноафриканский политик, председатель Законодательного собрания Капской колонии (1847—1895).
 Теннант, Дэвид (род. 1971) — шотландский актёр.
  (1912—1988) — австралийская писательница и драматург, обладатель золотой медали Австралийского литературного общества (1942).
  (род. 1985) — австралийская гандболистка, член национальной сборной.
  (в замужестве — Эллиот; 1903—1994) — британский политик, член Палаты лордов (с 1958).
  — новозеландский историк, член Королевского общества Новой Зеландии (с 2009).
  (в замужестве — Асквит; 1864—1945) — британская писательница, дочь Чарльза Теннанта (1823—1906).
 Теннант, Нил (род. 1954) — солист британского дуэта Pet Shop Boys.
  — британский писатель в жанре фэнтези и ужасов, лауреат Британской премии фэнтези за нехудожественное произведение (2008).
  (1828—1900) — британский политик, член Палаты общин (1874—1880).
 Теннант, Смитсон (1761—1815) — английский химик.
  (1970—2020) — британская манекенщица и модельер, лауреат Британской модной премии как лучшая модель (2011).
 Теннант, Тревор — ямайский прыгун в высоту, бронзовый медалист Чемпионата Центральной Америки и Карибских островов по лёгкой атлетике (1969).
  (1784—1848) — британский лингвист и поэт.
  (1890—1963) — британский военный моряк, командующий Средиземноморским флотом (1944—1946) и Североамериканской и Вест-Индской станцией (1946—1949).
  (1866—1957) — британский теолог, член Британской академии (с 1935).
 Теннант, Чарльз (1768—1838) — шотландский химик.
  (1796—1873) — британский землевладелец и политик, член Палаты общин (1830—1831).
  (1823—1906) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин (1879—1886), отец Эдварда, Марго и Гарольда Теннант.
  (1859—1920) — британский политик, член Палаты общин (1906—1910), сын Чарльза Теннанта (1823—1906).
  (1895—1974) — американская теннисистка и тренер, финалистка Чемпионата США в парах (1920).
  (1937—2017) — британская писательница, член Королевского литературного общества (с 1982).
  (род. 1994) — британский игрок в хоккей на траве, бронзовая медалистка Игр Содружества в составе сборной Англии (2018).
 Теннант, Энди (род. 1955) — американский киносценарист и кинорежиссёр.
  (род. 1987) — британский велогонщик, чемпион мира в командной гонке преследования на треке (2012).

См. также